Gayen ist der Familienname folgender Personen:

 Kaberi Gayen (* 1970), bangladeschische Wissenschaftlerin, Autorin und Sozialaktivistin 
 Margaret Gayen (* 1994), australische Weitspringerin und Sprinterin
 Theodor Gayen (1824–1900), deutscher Spirituosenfabrikant, Reeder und Bodenspekulant